Catinella wandae är en snäckart som först beskrevs av Webb 1953.  Catinella wandae ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
wandae